Ohlsson ist der Familienname folgender Personen:

 Anders Ohlsson (1841–?), norwegisch-schwedischer Afrikaforscher und Braumeister
 Billy Ohlsson (* 1954), schwedischer Fußballspieler
 Birgitta Ohlsson (* 1975), schwedische Politikerin

 Fredrik Ohlsson (* 1931), schwedischer Schauspieler
 Garrick Ohlsson (* 1948), amerikanischer Pianist
 Harriet Ohlsson (* 1978), schwedische Sängerin und Songwriterin
 Hjalmar Ohlsson (1891–1975), schwedischer Dreispringer
 Ib Ohlsson (* 1935), dänischer Illustrator
 Jan Ohlsson (* 1962), schwedischer Schauspieler
 Jenny Ohlsson (* 1975), schwedische Diplomatin und Staatssekretärin
 Johan Richard Ohlsson (1874–1940), schwedischer Violinist und Komponist
 Kenneth Ohlsson (* 1948), schwedischer Fußballspieler
 Kristina Ohlsson (* 1979), schwedische Autorin
 Owe Ohlsson (* 1938), schwedischer Fußballspieler
 Pär-Olof Ohlsson (* 1954), schwedischer Fußballspieler und -funktionär
 Sebastian Ohlsson (* 1993), schwedischer Fußballspieler
 Thomas Ohlsson (* 1958), schwedischer Kanute

Ohlsson ist außerdem der Name von:
 M & O Ohlsson, schwedisch-deutsche Glockengießerei

Siehe auch:
 Ohlson, Olsen, Ohlsen, Olsson, Olson